Die Pays de Montbéliard Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 17. September 2016 gegründet und umfasst 72 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Montbéliard.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard,
 Communauté de communes des Balcons du Lomont,
 Communauté de communes du Pays de Pont-de-Roide und
 Communauté de communes des Trois Cantons.
Trotz der Ähnlichkeit des Namens handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit. Gleichzeitig schlossen sich weitere neun Gemeinden von der aufgelösten Communauté de communes de la Vallée du Rupt dem neuen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Montbeliard Agglomeration
Gemeindeverband im Département Doubs
Gegründet 2016